Ewelinów (Święty Krzyż)
 Ewelinów (Łódź)